Il campionato di pallavolo maschile ai Goodwill Games fu disputato in soltanto 2 edizioni con una cadenza di ogni quattro anni durante i Goodwill Games. Venne introdotto nel 1986, anno in cui ebbero inizio i primi Goodwill Games.

Parteciparono 8 squadre per ogni edizione. Ultimo vincitore del titolo è l'Italia, che vinse la competizione per la prima volta.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni